Ivi puede referirse a:

 Iván Alejo (1995-), futbolista español;
 Ivi López (1994-), futbolista español.